ПС (Пс, пс):

Сокращения 
 Пс. и Пс — Псалом или Псалтырь — книга Библии. См. также Сокращения в Библии.
 Пс — пассажирский поезд
ПС — ПлэйСтэйшен (PlayStation), PlayStation, Sony
 ПС — Полистирол
 ПС — полотенцесушитель в маркировке (например: ПС 500-2-18)
 ПС — панкреатоскопия (мед.)
 ПС — планета спорт(мотоцикл иж)
 ПС — печатный станок
 ПС – понизительная станция (энергетика)
 ПС – (от "Персональное Сообщение") - синоним; то же, что и ЛС
 ПС — программное средство

Единицы измерения 
 пс — парсек
 пс — пикосекунда
 ПС — единица подвижного состава

Специальные обозначения 
 ПС — «положение сомнительно» (на морских картах)
 P. S. (ПС) — Post scriptum — одно из латинских сокращений, употребляющихся в письме на всех европейских языках. Означает приписку к законченному и подписанному письму.

Аббревиатуры 
 п/с — паспортный стол
 П. С. — Петроградская сторона — один из исторических районов Санкт-Петербурга, располагающийся в административных границах Петроградского района города.
 ПС — панель стеновая
 ПС — парашютная система
 ПС — парк сортировки — термин ж.-д.
 ПС — паровично-спекающийся (в маркировке каменного угля)
 ПС — паронит специальный
 ПС — вагон Прицепной Стальной производства Путиловского завода.
 ПС — пассажирский самолёт
 ПС — обозначение небольших речных пассажирских судов различных проектов, выпускавшихся в СССР. Аббревиатура ПС обозначала : Переправное Судно, Прогулочное Судно, Пассажирское Судно — в зависимости от проекта.
 ПС — Поверхностные состояния — термин физики твердого тела
 ПС — Подстанция (электрическая)
 ПС — Пожарная сигнализация
 ПС — поисковая система в Интернете

В экономике 
 ПС — паспорт сделки (внешнеторговой экспортной или импортной)
 ПС — платёжная система
 ПС — потребительский союз

В медицине 
 ПС — паркинсонический синдром
 ПС — поражение слуха
 ПС — противозачаточное средство

В химии и биологии 
 ПС — периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева
 ПС — плейстонная сеть Савилова — приспособление для сбора организмов с поверхностной плёнки воды (биол.)
 ПС — пинаколиновый спирт (хим.)
 ПС — питательная среда (биол.)
 ПС — природная среда (биол.)
 ПС — полиэфирные смолы (хим., мн. ч.)

В связи 
 ПС — пункт связи.
 ПС — пейджинговая связь
 ПС — почтовая связь (специальность)
 ПС — почтовая станция
 ПС — подвижная станция (мобильная связь)
 ПС — поисковая система (search engine)

В строительстве 
 ПС — подъёмное средство

В военном деле 
 пс — полк связи
 ПС — полковой склад
 ПС — постоянное соединение (например: корабли ПС НАТО)
 ПС — прицельная система
 ПС — пулевая стрельба.
 ПС — пункт сбора.
 ПС — полевая служба
 ПС — поправка на смещение (артил.)
 ПС — пограничная служба
 ПС — пуля суррогативная (в маркировке патронов)

Факультеты и кафедры

Факультеты 
 ПС — Приборостроительный факультет
 Приборостроительный факультет МГТУ им. Баумана
 ПС (КТУР) — Приборостроительный факультет ЮУрГУ (Компьютерных Технологий, Управления и Радиоэлектроники)

Кафедры 
 ПС — Кафедра приборостроения КГТА
 ПС — Кафедра приборостроения ТТИ НИЯУ МИФИ
 ПС — Кафедра приборостроения ЮУрГУ (Приборостроительный факультет)
 ПС — Кафедра прикладной синергетики МИРЭА (факультет Кибернетики)

Политические партии 
 ПС — Правый сектор (Украина)
 ПС — Партия самоуправления (Дания, Фарерские острова)
 ПС — Партия свободы (Словакия)
 ПС — Партия союза (Дания)
 ПС — Партия справедливости (Турция)

Организации и комитеты 
 ПС — Парламентское собрание
 ПС — палата советников (Япония)
 ПС — постоянный секретариат (например: ПС МПК ТРАСЕКА в Баку)
 ПС — постоянный совет (например: ПС ОБСЕ)

Названия 
 ПС — издание «Палестинский сборник».
 ПС — «Православный собеседник».
 ПС — «Парфюм стандарт» — компания г. Санкт-Петербург.
 ПС — «Правда Севера» — газета, г. Архангельск.
 ПС - подвижной состав.

См. также 
 ПС-1

Примечания